Юрий, князь Углицкий :

 Юрий Александрович (князь углицкий) — князь Углицкий (1302—1320).
 Юрий Васильевич (князь углицкий) (30 октября 1532 — 25 ноября 1563) — князь Углицкий (1533—1563).

См. также
 
 
 Углицкие князья